Die 1. Liga 1958 war die 24. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 16. März und endete am 26. Oktober 1958.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine 
 Budowlani Opole => Odra Opole

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1958 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1958
Fußballsaison 1958